ТАС — многозначная аббревиатура:
 ТАС — торговый автомат самообслуживания
 ТАС — теплоаккумулирующая система
 ТАС — теория активных столкновений
 ТАС — тяжёлый атопический синдром
 ТАС — табло аварийной сигнализации
 ТАС — Тибетский административный совет
 ТАС — торпедный автомат стрельбы
 ТАС — территориальная автоматизированная система 
 TAC  — The American Conservative

См. также 
 ТАСС — Информационное агентство России ТАСС
 ТАСП — тренажёр аварийно-спасательных процедур
 ТАСФ — типовая учётная автоматизированная система для филиалов (типовая автоматизированная информационная система бухгалтерского и налогового учёта филиалов)